Mikasa (en japonés: 三笠) puede referirse a:

 Una localidad japonesa de la isla de Hokkaidō, Mikasa.
 Un acorazado japonés pre-dreadnought, el Mikasa, bautizado en honor a la ciudad, buque insignia del almirante Heihachiro Togo en la decisiva batalla de Tsushima de la Guerra Ruso-Japonesa.
 Una montaña de 342 metros de altura ubicada cerca de la ciudad japonesa de Nara, el monte Mikasa, también llamado monte Wakakusa.
 Un fabricante japonés de artículos deportivos, generalmente balones, Mikasa Sports.
 Un fabricante japonés de compactadoras industriales ligeras, Mikasa.
 La rama Mikasa de la familia imperial japonesa:
 Un príncipe imperial de Japón, tío carnal del emperador Akihito, Príncipe Mikasa.
 Su viuda, la Princesa Mikasa.
 El primo del emperador Akihito e hijo mayor del Príncipe Mikasa, Tomohito de Mikasa.
 Su hija mayor, Akiko de Mikasa.
 Su hija menor, Yōko de Mikasa.
 Un personaje del manga y anime Shingeki no Kyojin, Mikasa Ackerman.